Rammersdorf ist der Ortsname von

 Rammersdorf (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rammersdorf (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

 Rammersdorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Rammersdorf (Sankt Lorenzen im Mürztal), Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Lorenzen im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Rammersdorf (Gemeinde St. Margarethen an der Sierning), Katastralgemeinde der Gemeinde St. Margarethen an der Sierning, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Rammerstorf (Gemeinde St. Veit) (früher: Rammersdorf), Ortsteil der Gemeinde St. Veit im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich